Cet article recense les  (communes) de Petite-Pologne, voïvodie du Sud de la Pologne, dans ses frontières de 1999.

Statistiques 
La voïvodie de Petite-Pologne compte 191 communes, dont :
 125 communes rurales ;
 42 communes mixtes ;
 15 communes urbaines, dont la ville de Cracovie, capitale royale historique de la Pologne et chef-lieu de la voïvodie.

Liste

Articles connexes 

 Gmina